Berk je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 234 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 1.773. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Edi Berk (*1954), grafični oblikovalec

Znani tuji nosilci priimka 
 Lotte Berk (1913—2003), nemško-angleška plesalka
 Ilhan Berk (1918—2008), turški pesnik

Zunanje povezave